Blendon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Blendon Township (Michigan)
 Blendon Township (Ohio)
 Blendon Township (South Dakota)